В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6-1, 4-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)

 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International